Thomontocypris är ett släkte av kräftdjur. Thomontocypris ingår i familjen Pontocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Thomontocypris